Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2017 пройшов у Монреалі з 2 по 8 жовтня.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Бруси

Перекладина

Жіночі результати

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Посилання 
Офіційний вебсайт 

Чемпіонати світу зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2017
Жовтень 2017
2017 у Канаді